Qianjiang kan syfta på följande platser i Kina:
Qianjiang, Hubei – stad på subprefekturnivå i Hebei-provinsen
Qianjiang, Chongqing – stadsdistrikt i Chongqings storstadsområde

WP:Projekt Kina